Alicia Bellán – attrice argentina
 Ferdinand Bellan – architetto e scenografo austriaco
 Juraj Bellan – ciclista su strada slovacco
 Simone Bellan – cestista italiano